Le Mesnil (België), een dorp in de Belgische provincie Namen

Le Mesnil (Frankrijk)

in samenstellingen:

Zie ook 
Gemeenten met de naam Mesnil (doorverwijspagina)